Ардиццоне () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (1884 — 1931) — американский мафиозо.
  — американский продюсер и режиссёр-документалист.
  (род. 1949) — американский писатель.
  (род. 1992) — итальянский футболист.
  (1900 — 1979) — английский артист, писатель и иллюстратор.